David West (basquetebolista)
 David West (beisebolista)